Проспе́кт Лунача́рского — проспект в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названный в честь Анатолия Луначарского.

 Проспект Луначарского — проспект в городе Голицыно.
 Проспект Луначарского — проспект в Санкт-Петербурге.
 Проспект Луначарского — проспект в Череповце.

См. также 
 Улица Луначарского
 Переулок Луначарского
 Проезд Луначарского
 3-й Въезд Луначарского — прежнее название 3-го Въезда Мирошниченко в Мерефе Харьковской области
 Площадь Луначарского